

Населені пункти та їхні частини

 Ценжковиці — місто в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Ценжковиці — гміна в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Ценжковиці — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Ценжковиці — село в гміні Польська Церекев Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Ценжковиці — частина міста Явожно в Сілезькому воєводстві

Див. також 
 Ценжковиці

Примітки